Place de l'Université se peut référer à :
 Place de l'Université (Barcelone)
 Place de l'Université (Bucarest)
 Place de l'Université (Sanaa)

Homonymie